Рижский железнодорожный мост — один из мостов через Даугаву в Риге.
 Рижский железнодорожный мост — железнодорожный мост через Великую в Пскове.